Крістіна Россетті (, 5 грудня 1830 - 29 грудень 1894) — англійська поетеса
 Данте Габрієль Россетті (, 12 травня 1828 — 9 квітня 1882) — англійський поет, художник, перекладач італійського походження, один з засновників «Братства Прерафаелітів».
 Джино Россетті (, нар. 7 листопада 1904, Ла-Спеція — пом. 16 травня 1992, Ла-Спеція) — італійський футболіст.
 Габріеле Россетті (, нар. 7 березня 1995, Флоренція, Італія) — італійський стрілець, олімпійський чемпіон 2016 року.